Bruchhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bruchhäuser (* 1962), deutscher Kunstmaler
 Carl Bruchhäuser (* 1991), deutscher Schauspieler
 Karl Bruchhäuser (1917–2005), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Thomas Bruchhäuser (* 1964), deutscher Comedian, Comedy-Akrobat, Clown, Regisseur
 Wilhelm Bruchhäuser (1895–1976), deutscher Politiker und Lyriker

Siehe auch:
 Bruchhaus
 Bruchhausen